

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Salj“ beginnt.

Salj 



Salje 
 Salje, Beate (* 1948), deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Salje, Ekhard (* 1946), deutsch-britischer Mineraloge und Kristallograph
 Salje, Marina Jewgenjewna (1934–2012), russische Geologin und Politikerin
 Salje, Peter (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Saljo 
 Säljö, Roger (* 1948), schwedischer Psychologe
 Saljotin, Sergei Wiktorowitsch (* 1962), russischer Kosmonaut

Salju 
 Saljubowskaja, Alexandra (* 2002), kasachische Sprinterin
 Saljukow, Oleg Leonidowitsch (* 1955), russischer Militärführer, und Oberbefehlshaber des Russischen Heeres und Armeegeneral (seit 2014)